White Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 White Township (Ashley County, Arkansas)
 White Township (Newton County, Arkansas)
 White Township (Pike County, Arkansas)
 White Township (Polk County, Arkansas)
 White Township (Kansas)
 White Township (Minnesota)
 White Township (Benton County, Missouri)
 White Township (Macon County, Missouri)
 White Township (New Jersey)
 White Township (North Dakota)
 White Township (Oklahoma)
 White Township (Indiana County, Pennsylvania)
 White Township (Cambria County, Pennsylvania)
 White Township (Beaver County, Pennsylvania)
 White Township (South Dakota)